

Dorpen en gemeentes in Nederland
Zevenhuizen (Westerkwartier), dorp in de provincie Groningen.
Zevenhuizen (Zuidplas), dorp en voormalige gemeente in Zuid-Holland.
Zevenhuizen-Moerkapelle, voormalige gemeente in Zuid-Holland.

Buurtschappen en wijken in Nederland
Zevenhuizen (Apeldoorn), wijk
Zevenhuizen (Bunschoten), buurtschap in de provincie Utrecht
Zevenhuizen (Het Hogeland), buurtschap in de provincie Groningen
Zevenhuizen (Franekeradeel), buurtschap in Friesland
Zevenhuizen, de oude naam voor Zevenhuisjes bij Garmerwolde (provincie Groningen)
Zevenhuizen (Heerewaarden), buurtschap in Gelderland
Zevenhuizen (Heeze-Leende), buurtschap in Noord-Brabant
Zevenhuizen (Kaag en Braassem), buurtschap in Zuid-Holland
Zevenhuizen (Noardeast-Fryslân), buurtschap in Friesland
Zevenhuizen (Moerdijk), buurtschap in Noord-Brabant
Zevenhuizen (Texel), buurtschap in Noord-Holland
Zevenhuizen (Tietjerksteradeel), buurtschap in Friesland
Zevenhuizen (Werkendam), buurtschap in Noord-Brabant

Plaats in België
Zevenhuizen (As), gemeente As (België)

Persoon
Erik Zevenhuizen (1962), Nederlands historicus

Zie ook
Zevenhuisjes (in sommige bronnen Zevenhuizen), buurtschap in de gemeente Groningen, provincie Groningen